Белаш — многозначный термин.

Топоним 
 Белаш — населённый пункт и район в Португалии.

Фамилия 
 Белаш, Борис Фёдорович (род. 1941) — советский украинский писатель и поэт.
 Белаш, Виктор Фёдорович (1893—1938) — анархо-коммунист, махновец.
 Белаш, Людмила и Александр (род. 1963; 1961) — российские писатели-фантасты.
 Белаш, Надежда Юрьевна (известна под фамилией Замятина; род. 1974) — российский географ.
 Белаш, Руслан Михайлович (род. 1972) — белорусский футболист.
 Белаш, Фока Никифорович (1903—1967) — советский учёный в области горного дела.
 Белаш, Юрий Семёнович (1920—1988) — русский поэт.

См. также